(1834?-18??), esclave marron américain
 Tom Sims (1898-19??), auteur américain de bande dessinée
 Tom Sims (1950-2012), snowboarder américain
  (196?-), musicien américain
 Tommy Simms, musicien américain membre d'Automatic Loveletter

Personnage de fiction
 Tom Simms, personnage du film de 1974